Jindo steht für: 

 eine südkoreanische Insel, siehe Jindo
 einen nach der Insel benannten Landkreis, siehe Jindo-gun
 eine auf der Insel gelegene Kleinstadt, siehe Jindo-eup
 eine Brücke zwischen dem Festland und der Insel, siehe Jindo-Brücke
 eine Hunderasse, siehe Korea Jindo Dog